The Oregon Trail signifie en anglais Piste de l'Oregon. Il désigne aussi :

Cinéma 

 The Oregon Trail, le titre d'un film américain muet de 18 épisodes réalisé par Edward Laemmle en 1923 ;
 The Old Oregon Trail, le titre d'un film muet américain réalisé par Victor Adamson en 1928 ;
 The Oregon Trail, le titre d'un film américain réalisé par Scott Pembroke en 1936, avec John Wayne ;
 The Oregon Trail, le titre d'un feuilleton de 15 épisodes, réalisé par Ford Beebe et Saul A. Goodkind en 1939 ; 
 Oregon Trail, film réalisé par Thomas Carr en 1945, d'après le roman de Frank Gruber ;
 Along the Oregon Trail, western réalisé par R. G. Springsteen en 1947 avec Clayton Moore ;
 Oregon Trail Scouts, western réalisé par R. G. Springsteen en 1947 avec Allan Lane ;

 le titre d'un western américain réalisé par Gene Fowler Jr. en 1959 avec Fred MacMurray et John Carradine ;
 le titre d'un téléfilm américain réalisé par Boris Sagal en 1976, et suivi de 13 épisodes dans la série télévisée du même titre, avec Andrew Stevens, Rod Taylor ;
 le titre d'un documentaire réalisé par Steve Boettcher en 1993.

Autre 

 Le titre d'un récit de Francis Parkman paru en 1849
 The Oregon Trail, un jeu vidéo développé en 1971.
 The Oregon Trail, un jeu vidéo développé en 2008.